Ряд Штурма
Теорема сравнения Штурма